Política da Coreia pode significar:

Política da Coreia do Norte
Política da Coreia do Sul